Парламентские выборы в Сенегале проходили 9 мая 1993 года, на которых избирались 120 депутатов Национального собрания. В результате победу одержала Социалистическая партия, получившая 84 из 120 мест. Явка составила 41%..

Результаты 

В альянс «Давайте объединим Сенегал» входили Национальное демократическое объединение, And-Jëf/Африканская партия за демократию и социализм и Конвенция демократов и патриотов.

Примечания 

Сенегал
Выборы в Сенегале
1993 год в Сенегале